Die Russische Badminton-Superliga 2008 bestand aus zwei Vorrunden und einem Superfinale, welches Primorye Vladivostok für sich entscheiden konnte.

Endstand
1. Primorje Wladiwostok
2. ROS.T Nischni Nowgorod
3. Favorit Ramenskoje
4. Nowaja Liga Moskau
5. BK FINEC St. Petersburg
6. ZSKA Moskau
7. ASB Metallurg Tscheljabinsk
8. SK Shuttle ZSKA WWS Samara

Weblinks
http://www.badm.ru/news/pressrelises/890

Superliga 2008
Badminton 2007
Badminton 2008